Скоропад Іван Володимирович (1908—1981) — радянський майор, учасник німецько-радянської війни.
 Скоропад Олег Михайлович (* 1971) — український дипломат.
 Скоропад Павло Васильович (* 1979) — український футболіст, виступав на позиції захисника.
 Скоропад Тарас Ярославович — заслужений лікар України.

Примітки